Janjero steht für
Königreich Janjero, ein historisches Königreich in Äthiopien
Yem (Volk), eine ethnische Gruppe in Äthiopien
Yem (Sprache), eine Sprache in Äthiopien.